Belfegor, Belphegor, Belphégor jelentései 
 Belfegor, az ördögök egyike. Eredetileg Baál Peor, az ókori Moáb területén tisztelt istenség
 Belfagor avagy az ördög, aki megnősült (1518), Niccolò Machiavelli novellája (Belfagor arcidiavolo vagy Il demonio che prese moglie olasz nyelvű címeken is ismert).
 Belphégor. Nouvelle tirée de Machiavel (1682), Machiavelli novellája, La Fontaine átdolgozásában
 Belfagor a pokolból (L’arcidiavolo) (1966) Ettore Scola filmje, Machiavelli novellája alapján 
 Belfagor (1923), Ottorino Respighi  operája, Machiavelli novellája alapján
 Belfegor és Honesta, vagy a páros élet nyilvános titkai (1875), Kulifay Zsigmond név nélkül megjelentetett műve
 Belphégor (1927), Arthur Bernède regénye
 Belfegor (A detektívek királya) (1927) Henri Desfontaines filmje, A. Bernède regényéből
 Belphegor, avagy a Louvre fantomja (1965), Claude Barma tévéfilmsorozata, A. Bernède regényéből, Juliette Gréco főszereplésével
 Belphégor – A Louvre fantomja (2001) Jean-Paul Salomé filmje,  A. Bernède regénye alapján, Sophie Marceau főszereplésével
 Citroën Belphégor, a Citroën 1968-as 350-es és 850-es számú teherautó-modelljeinek fantázianeve
 „Belfegor”, A MÁV M41 jelzésű dízelmozdonyának nemhivatalos elnevezése
 Belfegore, német gothic rock zenekar
 Belfegor (1988?-1996?), magyar heavy metal zenekar
 Belphegor, osztrák death metal zenekar
 Belphegor-prím, az 1000000000000066600000000000001 palindrom prím